Transkarpatien (ukrainisch Закарпаття Sakarpatia, wiss. Zakarpatia) steht für:
 Karpatenukraine, Landstrich in den Karpaten, in Ruthenien (Ungarn (Österreich)), dann Tschechoslowakei, heute Ukraine
 Oblast Transkarpatien (Sakarpatskaja oblast), Verwaltungseinheit der Ukraine